Список міст Республіки Чилі з населенням більше 50 000 осіб.

Список міст Чилі

Примітки

Посилання 
 Міста Чилі
 National Statistics Institute (INE) 
 Мапа Чилі
 City Population — Einwohnerzahlen der Städte Chiles 

Чилі